Суст () — город и община в Нидерландах.

Община Суст находится в центральной части Нидерландов, в провинции Утрехт, в 20 километрах северо-восточнее города Утрехт и в 7 километрах западнее Амерсфорта, на границе лесного массива и русла реки Эм. Кроме собственно города Суст, в общину входят посёлки Сустерберг и Сустдейнен. Община расположена в области Эмланд.

Город Суст возник в Средневековье как сельская община. В Сусте сохранилась построенная около 1400 года церковь. Дворец Сустдейк, бывший резиденцией королевы Нидерландов Юлианы и её супруга, принца-консорта Бернарда Липпе-Бистерфельдского, теперь находится на территории соседней общины Барн.

Население

Известный жители и уроженцы 

 Янин Янсен (род. 1978, нидерландская скрипачка) — родилась в Сусте
 Даниэль Стеллваген (нидерландский шахматист) — родился в Сусте

Примечания 

Города Нидерландов